Skerries, Plural zu Skerry, der englischen Bezeichnung für eine unbewohnte Felseninsel (Schäre), ist Name oder Namensbestandteil folgender geographischer Objekte:

 Skerries (Fingal), Küstenort in Irland, nördlich von Dublin
 Out Skerries, Inselgruppe und Gemeinde im Osten der Shetland-Inseln
 Pentland Skerries, Inselgruppe der Orkney-Inseln
 Skrap Skerries, Inselgruppe vor der Nordküste Südgeorgiens
 The Skerries (Antrim), Inselgruppe vor der Küste Nordirlands
 The Skerries (Anglesey), Inselgruppe vor der Küste von Wales
 The Skerries (Victoria), Inselgruppe vor der Südküste Australiens
 Ve Skerries, Inselgruppe im Westen der Shetland-Inseln